Cayo Norbano Flaco puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Cayo Norbano Flaco.— Cónsul en el año 38 a. C.
 Cayo Norbano Flaco (cónsul 24 a. C.).— Cónsul en el año 24 a. C.
 Cayo Norbano Flaco (cónsul 15).— Cónsul en el año 15.